Europs () ist der Name von:

 Europs (Sohn des Aigialeus), König von Sikyon
 Europs (Sohn des Phoroneus), Thronfolger von Argos